Der Begriff Gegenstromprinzip steht für:
 Gegenstromprinzip (Raumordnungsrecht), das gegenseitige Rücksichtnahme im Bundes-, Landes, und Kommunalbaurecht vorsieht
 Gegenstromprinzip, ein Mechanismus in der Tierwelt zur Thermoregulation

Der Begriff Gegenstromprinzip oder Gegenstromverfahren steht für:
 Gegenstromprinzip (Verfahrenstechnik), eine Methode des Wärme- oder Stoffaustausches in der Verfahrenstechnik
 Gegenstromverfahren (Management), ein Verfahren zur Entwicklung von Unternehmenszielen und zur Planung in Unternehmen